Ирма Веп:

 Ирма Веп (фильм)
 Ирма Веп (сериал)